Duas Igrejas (Paredes)  —  freguesia no concelho de Paredes, Portugal
 Duas Igrejas (Miranda do Douro) —  freguesia no concelho de Miranda do Douro, Portugal
 Duas Igrejas (Penafiel) —  freguesia no concelho de Penafiel, Portugal
 Duas Igrejas (Vila Verde) —  freguesia no concelho de Vila Verde, Portugal

Desambiguação